Il singolare  del Challenger of Dallas 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Amer Delić era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Brendan Evans.

Ryan Sweeting ha battuto in finale 6–4, 6–3 Evans.

Teste di serie

  Kevin Kim (quarti di finale)
  Amer Delić (quarti di finale)
  Jesse Levine (secondo turno)
  Donald Young (primo turno)

 Brendan Evans (finale)
 Ricardo Mello (secondo turno)
 Rajeev Ram (semifinali)
 Ryan Sweeting (campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Challenger of Dallas 2009